Stati Uniti d'America
 West Liberty – città della Contea di Muscatine, Iowa
 West Liberty – capoluogo della Contea di Morgan, Kentucky
 West Liberty – villaggio della Contea di Logan, Ohio
 West Liberty – borough della Contea di Butler, Pennsylvania
 West Liberty – città della Contea di Ohio, Virginia Occidentale